Sidorov este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mihail Sidorov (1914–1997), agronom și om de stat sovietic.
 Mihail Sidorov (n. 1946), deputat moldovean.
 Ksenija Sidorova (n. 1988), acordeonistă letonă.

Legături externe
 Sidorovici